Семусса́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південний захід від Парижа, 155 км на південний захід від Пуатьє, 100 км на південний схід від Ла-Рошель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 120 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 267,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Семуссак на сайті французького Національного інституту географії
 Семуссак на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Семуссак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Семуссак на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Шаранта